Merletto di mezzanotte (Midnight Lace) – film del 1960 diretto da David Miller
Midnight Lace – film per la televisione del 1981 diretto da Ivan Nagy